Eva Funck – doppiatrice svedese (1956-   )
Frantz Funck-Brentano – storico francese (1862-1947), figlio di Théodore
Frederik Christian Funck – compositore danese (1783-1866)
Hans Freiherr von Funck – generale tedesco della seconda guerra mondiale (1891-1979)
Herbert Funck – imprenditore calzaturiero inglese
Théodore Funck-Brentano – filosofo e sociologo francese (1830-1906), padre di Franz